Флаг Гриба́новского муниципального района Воронежской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Грибановского района представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в жёлтом цвете в центре фигуру из гербовой композиции: два веерообразно положенных дубовых листа на одном черенке с двумя расходящимися в стороны желудями; между листьями — колос, над которым — 12 зёрен в дугу».

Обоснование символики 
Грибановская земля имеет интересную историю и богатые традиции. Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности Грибановского района.

На территории района развито сельское хозяйство: тут выращивают зерновые и зернобобовые культуры, картофель; разводят крупный рогатый скот, овец, птицу. Аграрная составляющая экономики показана традиционным символом плодородия — золотым колосом.

Золотые зёрна — символ роста, обновления и развития, благополучия, богатства.

На территории района находится знаменитая Таллермановская роща, с которой связаны исследования выдающегося русского лесовода Г. А. Корнаковского — воспитанника Петровской сельскохозяйственной академии. Его работы на рубеже XIX—XX веков сыграли большую роль в деле восстановления многих дубрав нашей страны. Это отражено на флаге дубовыми листьями. Близость прекрасного Таллермановского леса давала возможность местным жителям заниматься плотницким и столярным делом наряду с земледелием.

Дубовые листья — символ свободы, силы, мужества, долговечности.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности.

Красный цвет — символ труда, красоты, праздника.

Примечания 

Флаги с изображением дубовых листьев
Флаги с изображением пшеничного колоса